Yrondu Musavu-King (Libreville, 1992. január 8. –) gaboni-francia gaboni válogatott labdarúgó, az olasz élvonalbeli Udinese hátvédje, kölcsönben a St. Gallennél szerepel.

További információk 
 Klubprofil

1992-ben született személyek
Francia labdarúgók
Gaboni labdarúgók
Az SM Caen labdarúgói
A Granada labdarúgói
Az FC Lorient labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
A Toulouse FC labdarúgói
Az FC St. Gallen labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek